Bhutto ist der Name einer Familie pakistanischer Politiker. Namensträger sind:

 Benazir Bhutto (1953–2007), Regierungschefin von Pakistan
 Bilawal Bhutto Zardari (* 1988), Vorsitzender der Pakistanischen Volkspartei (PPP)
 Fatima Bhutto (* 1982), Enkelin Zulfikar Ali Bhuttos, Schriftstellerin
 Ghinwa Bhutto (* 1962), pakistanische Politikerin
 Murtaza Bhutto (1954–1996), pakistanischer Politiker
 Nusrat Bhutto (1929–2011), pakistanische First Lady
 Shahnawaz Bhutto (1958–1985), pakistanischer Politiker
 Zulfikar Ali Bhutto (1928–1979), Staatspräsident und Premierminister von Pakistan